czarownica – osoba zajmująca się magią

 Dzieła literackie
 Czarownica (fr. La Sorcière) – traktat Jules'a Micheleta z 1862

 Filmy
 Czarownica (lub Czarownice, oryg. Häxan) – duńsko-szwedzki film paradokumentalny z 1922 roku, reź. Benjamin Christensen
 Czarownica (oryg. Spellbinder) – amerykański film z 1988 roku, reż. Janet Greek
 Czarownica (oryg. Bewitched) – amerykański film komediowy z 2005 roku, reż. Nora Ephron
 Czarownica (oryg. Maleficent) – amerykańska baśń filmowa produkcji z 2014 roku, reż. Robert Stromberg

 Nazwy geograficzne
 Czarownica – jezioro w Polsce, w powiecie rypińskim
 Czarownica – wychodnia skalna w rezerwacie przyrody Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach

 Inne
 Czarownica – gra dziecięca

Zobacz też 

 Czarownice